Liste der Kulturdenkmäler in Sulzbach steht für:

 Liste der Kulturdenkmäler in Sulzbach (Hunsrück)
 Liste der Kulturdenkmäler in Sulzbach (Rhein-Lahn-Kreis)
 Liste der Kulturdenkmäler in Sulzbach (Taunus)

Siehe auch:

 Liste der Kulturdenkmäler in Sulzbachtal
 Liste der Kulturdenkmäler in Herren-Sulzbach